Kaptajn har flere betydninger:

Kaptajn (transport) – den person, der har ansvaret for et fartøj (skib, rumskib, luftskib eller fly).

Kaptajn (militær) – en officersgrad i en hær eller et luftvåben.

Kaptajn (sport) – anføreren på et sportshold.